Aszyk – muzyk wykonujący tradycyjne utwory ludowe najczęściej przy akompaniamencie sazu w krajach Bliskiego Wschodu

Osoby o nazwisku Aszyk
 Piotr Aszyk – polski polityk
 Piotr Aszyk – katolicki duchowny